Дмитриј Викторович Дум (2. јануар 1991, Санкт Петербург, Лењинградска област, Русија) је руски певач, аутор-извођач, музички продуцент. Оснивач производног центра „УниПројект“.

Референце 

Рођени 1991.
Руски певачи
Руски продуценти